Заррина Мирсаидовна Миршакар  — советский, таджикский композитор, Заслуженный деятель искусств Таджикистана (2000), член Союза композиторов Таджикистан (1974), член Союза композиторов СССР (XII.1974), член ревизионной комиссии Союза композиторов СССР (1986—1991). «Первая и единственная женщина-композитор Памира». «Первая известная женщина-композитор в Таджикистане».

Биография 
Заррина Мирсаидовна Миршакар родилась  года в Сталинабаде (ныне Душанбе — столица Республики Таджикистан) Таджикской ССР в семье поэта Мирсаида Миршакара. Училась в музыкальной школе в классе фортепиано (1956), затем в классе композиции детского творчества у  в Сталинабаде (1958—1963).

В 1963—1967 годах получила музыкальное образование в .

Поступила в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где училась в 1967—1974 годах, класс композиции профессора Сергея Баласаняна. После окончания учёбы вернулась в Душанбе.

Ведёт активную творческую, педагогическую деятельность более 40 лет — до 2003 года работала в , с 2003 по 2008 год — заведующая кафедрой композиции. С 2008 года работает доцентом кафедры композиции, чтения партитур и инструментовки в Таджикской национальной консерватории им Т. Сатторова.

Миршакар создала множество произведений на основе памирской музыки; этим же объясняется тяготение её работ к инструментальной миниатюре. От форм XVIII—XIX столетий Миршакар постепенно перешла к простой фактуре, также в её работах наличествует влияние современной музыки со всего мира. Подход Миршакар к заимствованию из народной музыки напоминает Бартока и Стравинского.

Принимала участие в международных музыкальных фестивалях:
 Словакия (1977),
 Прага (1980) — первая международная встреча молодых композиторов социалистических стран,
 Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон (1986) — встреча молодых композиторов Соединённых Штатов Америки и СССР.

Произведения Миршакар в основном выходили в издательствах Музыка и Советский композитор.

Сочинения 
Симфонические сочинения:
 Две памирские картины для симфонического оркестра, 1973—1974;
 Краски солнечного Памира, симфоническая поэма, 1982;

Камерные произведения:
 Струнный квартет, 1973;
 Кантата для детского хора и камерного оркестра (на слова Мирсаида Миршакара), 1975;
 Симфониетта для струнного оркестра, 1973—1975 (приобретена фирмой «Шан Дюмон» Франция);
 Три памирские фрески для скрипки и фортепиано, 1976—1977;
 Соната-поэма для кларнета соло, 1981;
 Цикл 24 музыкальных байта для фортепиано, посвященный памяти Э. А. Хагагортяна, 1983;
 Соната для гобоя соло, 1987 (заказ фирмы «Ширмер» США);
 Крещендо — концертная пьеса для ансамбля скрипачей, 1988;
 Респиро  скрипки, камерного оркестра и литавр, 1991.
 Романс поэма для 3-х флейт, 1992;
 Симфония № 1 для струнного оркестра, 1993—1994;
 Два романса для голоса и фортепиано (на стихи Зулфии Миршакар), 2006;
 Цикл фортепианных пьес для детей (бусы для саидочки), 2014—2015;
 Шесть пьес для фортепиано, 1995;
 Память, соната для скрипки соло, 2013;
 Элегия для скрипки соло, 2008.

Музыка для фильмов:
 «Наш Боки» (режиссёр Валерий Ахадов) (1972),
 БАМ (Байкало-Амурская магистраль) (1988),
 «Талок», короткометражный фильм (Москва, 2007).

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Таджикистана (2000);
 Лауреат премии Ленинского комсомола Таджикистана (1985) — за активную творческую работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения;
 Почётная грамота Республики Узбекистан (1978) — за песню «Ситора» на конкурсе исполнителей советской песни республик Средней Азии и Казахстана (г. Ташкент), песня была исполнена Заслуженной артисткой Таджикской ССР Хамрокуловой Махфират, победительницей Гран-при

Примечания

Литература 
 
 
 
   Книга издана при содействии и финансовой помощи Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству в Таджикистане
  
  Сборник издан при финансовой поддержки Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству в Таджикистане (ШУРС)

Ссылки 
 МИРШАКАР Заррина Мирсаидовна
 Из таджикских композиторов я бы выделил Фируза Бахора и Зарину Миршакар, которая вобрала в себя школу Баласаняна
 Первая женщина-композитор Таджикистана Заррина Миршакар и ее творчество ныне известно во многих странах мира. Ее произведения …
 3. Миршакар — / Две Пьесы / Три Памирские Фрески / Шесть Пьес (LP)

Выпускники Московской консерватории
Композиторы по алфавиту
Женщины-композиторы
Композиторы Таджикистана
Члены Союза композиторов Таджикистана
Члены Союза композиторов СССР
Музыкальные педагоги Таджикистана
Композиторы XX века
Композиторы XXI века